Naselja u BiH:
 Klisura (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Klisura (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad